Максим Но́виков:
 Новиков, Максим Геннадьевич (род. 1975) — солист Государственного академического театра Московская Оперетта.
 Новиков, Максим Евстафьевич (1886—1982) — русский живописец.
 Новиков, Максим Константинович (род. 1972) — российский шахматист, гроссмейстер.